Twomile Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Twomile Island (Connecticut)
 Twomile Island (Illinois)
 Twomile Island (Maine)
 Twomile Island (New Hampshire)